— 70-й император Японии, правивший с 5 февраля 1045 по 22 мая 1068 года. Имя — Тикахито.

Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Рэйдзэй II»)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кантоку (1044—1046)
 Эйсё (1046—1053)
 Тэнги (1053—1058)
 Кохэй (1058—1065)
 Дзиряку (1065—1069)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

 21